Fabricius kan som auktorsförkortning betyda:

 Johan Christian Fabricius (1745–1808), dansk zoolog och entomolog
 Otto Fabricius (1744–1822), dansk grönlandsforskare, zoolog och språkvetare
 Philipp Conrad Fabricius (1714–1774), tysk botaniker

Robotskapade auktorsförkortningar